Guben xiqu congkan (chin. 古本戏曲丛刊/古本戲曲叢刊:  Abk. GBXQCK) ist eine Buchreihe mit Werken der traditionellen Xiqu-Kunst, d. h. der Chinesischen Oper usw. In ihr wurden wichtige Werke der chinesischen Schauspielkunst ( u. a.) neu zugänglich gemacht. Sie erschien im Verlag Commercial Press (Shangwu yinshuguan) in Shanghai.

Sie erschien in mehreren Unterreihen:

 1 Guben xiqu congkan chuji 古本戏曲丛刊初集  
 2 Guben xiqu congkan erji 古本戏曲丛刊二集  
 3 Guben xiqu congkan sanji 古本戏曲丛刊三集  
 4 Guben xiqu congkan siji 古本戏曲丛刊四集
 5 Guben xiqu congkan wuji 古本戏曲丛刊五集  

 9 Guben xiqu congkan jiuji 古本戏曲丛刊九集

Die Unterreihen 6 bis 8 sind nicht erschienen.

Weblinks 
 literature.net.cn: 古本戏曲丛刊初集序 (Vorwort zur ersten Unterreihe Sammlung von Zheng Zhenduo 郑振铎)
 sino.uni-heidelberg.de
 gujibook.com
 book.kongfz.com

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buchreihe
Literatur (Chinesisch)
Chinesische Oper
Sachliteratur (Musikgeschichte)